Muela kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Villa Rivero, ort, Cochabamba,

Spanien 

 Muela (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar